Составы команд-участниц чемпионата Южной Америки по футболу 1959 года в Эквадоре.

Уругвай

Аргентина

Бразилия

Эквадор

Парагвай 

1959-2